Hojas de Santa María puede referirse a:

 el nombre común de la planta Mentha spicata; o
 el nombre común de la planta Tanacetum balsamita.